Squadra omicidi, sparate a vista! (Madigan) – film statunitense del 1968 diretto da Don Siegel
Madigan – serie televisiva statunitense  derivata dal film precedente trasmessa dal 1972 al 1973

Persone
Amy Madigan – attrice statunitense
Cecil Thomas Madigan – geologo ed esploratore australiano
Elvira Madigan – artista danese di origine tedesca, di professione acrobata di circo
Ian Madigan – rugbista a 15 irlandese

Pagine correlate
Elvira Madigan (disambigua)